Лаврушин — русская фамилия, может означать:

 Лаврушин, Владимир Фёдорович (1912—2003) — советский химик-органик, ректор Харьковского государственного университета в 1960—1966 годах, почётный профессор Манчестерского университета.
 Лаврушин, Иван Яковлевич (1900—1940) — депутат Верховного Совета СССР 1 созыва.
 
 Лаврушин, Фёдор Иванович (1899—1966) — один из зачинателей промышленности химических волокон в СССР.
 Лаврушин, Юрий Александрович (род. 1931) — советский и российский геолог, награждён Почётной грамотой Президента РФ (2017).

См. также 
 Лаврушино
 Лаврушинский переулок